Frédéric Pierre può riferirsi a:

Frédéric Pierre (1969-vivente) tuffatore francese
Frédéric Pierre (1974-vivente) calciatore belga
Frédéric Pierre attore canadese e haitiano

Pagine correlate 
Pierre